Miejscowości w USA:
 Shoal Creek – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby

Gminy w USA:
 Shoal Creek (ang. Shoal Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Shoal Creek (ang. Shoal Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
 Shoal Creek (ang. Shoal Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Shoal Creek (ang. Shoal Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cherokee